Il singolare del torneo di tennis Miami Open 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Cliff Drysdale che ha battuto in finale Tom Gorman 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Ilie Năstase (quarti di finale)
 Tom Okker (semifinali)
 Tony Roche (secondo turno)
 Tom Gorman (finale)

 Marty Riessen (primo turno)
 Patrice Dominguez (primo turno)
 Niki Pilic (quarti di finale)
 John Alexander (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Miami Open 1974